Laguna o kawaik, tribu índia de parla keres i cultura pueblo que viu a Nou Mèxic 
 Toponímia:
 La Laguna o San Cristóbal de La Laguna, conegut popularment com a, municipi de l'illa de Tenerife a les Canàries
 Laguna (Brasil), municipi de l'estat de Santa Catarina 
 Laguna (Califòrnia) 
 Laguna (Nou Mèxic)
 Laguna de Cameros, municipi a la comarca del Camero Viejo (província de La Rioja, Espanya) 
 Laguna de Contreras, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Laguna de Duero, municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Laguna del Marquesado, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Laguna de Negrillos, municipi de la província de Lleó enclavada en la comarca natural del Páramo Leonés
 Laguna Beach, ciutat del comtat d'Orange, a Califòrnia
 Laguna Beach (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Laguna Dalga, municipi de la província de Lleó, enclavada en la comarca natural del Páramo Leonés
 Laguna Heights, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Laguna Hills, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Laguna Niguel, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Laguna Seca (Texas)
 Laguna Woods, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 La Laguna (Filipines), província de les Filipines
 La Laguna (Chalatenango), municipi del departament de Chalatenango (El Salvador)
 Organitzacions:
 Club Santos Laguna, club de futbol mexicà de la ciutat de Torreón, a l'estat de Coahuila 
 Club de Futbol Sala Laguna, club de futbol sala català de la ciutat de Salou 
 Biografies:
 Fernanda Laguna (1972, Buenos Aires, Argentina), artista visual, escriptora i comissària 
 José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez (1944, Las Palmas de Gran Canaria), polític canari
 Máximo Laguna y Villanueva